Meltdown (engl. schmelzen) steht für:
 Kernschmelze
 Meltdown, psychische Reaktion eines Autisten auf einen starken Anspannungszustand, siehe Reizüberflutung
 Mantic Ritual, unter dem Namen Meltdown gegründete Thrash-Metal-Band
 Meltdown – Days of Destruction, US-amerikanischer Katastrophenfilm (2006)
 Meltdown (Sicherheitslücke), Sicherheitslücke in Mikroprozessoren